

Sigle 
 Voltage-controlled amplifier – amplificatore controllato in tensione
VCA Virtual Customer Assistant

Codici 
 VCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Cần Thơ (Vietnam)

Altro 
 VCA Pictures – casa di produzione cinematografica pornografica